Combs può riferirsi a:

Persone 
 Sean Combs, cantante e attore statunitense
 Jeffrey Combs, attore statunitense
 Holly Marie Combs, attrice statunitense

Pagine correlate 
 Combs-la-Ville, comune francese